GW steht für:
 Galaxywars, das erste deutschsprachige Browserspiel
 Games Workshop, eine Firma die Miniaturen für Table-Top-Spiele herstellt
 Gateway, eine Möglichkeit zur Kommunikation verschiedener Netzwerke
 Gazeta Wyborcza
 Gebrauchtwagen, ein gebrauchtes Fahrzeug
 Gelbwestenbewegung
 Geographie und Wirtschaftskunde, Gegenstand in Schulen
 George Washington University, eine private Hochschule in Washington D. C.
 Gesammelte Werke, beispielsweise eine Gesamtausgabe
 Gerätewagen, Einsatzfahrzeuge zahlreicher Hilfsorganisationen
 Gesamtkatalog der Wiegendrucke, ein Projekt zur Katalogisierung von Inkunabeln
 Gigawatt, 1 Milliarde Watt, physikalische Einheit der Leistung, siehe Watt (Einheit)
 Glückwunsch, siehe Gratulation
 Goldene Woche (Japan), Woche mit vier Feiertagen in Japan
 Goldene Woche (Volksrepublik China), drei alljährliche Feiertagswochen in der Volksrepublik China
 Grenzwelle, Frequenzbereich für (Rund-)Funk, zwischen Kurzwelle und Mittelwelle
 Großwinternheim, Ortsbezirk von Ingelheim am Rhein
 Grundwasser
 Gruppenwähler, eine Wahlstufe in der Fernsprech-Orts-Vermittlungstechnik, siehe Edelmetallkontakt-Motor-Drehwähler #Einsatz in der Ortsvermittlung
 Guild Wars, ein Computerspiel
 eine Erweiterung der Dichtefunktionaltheorie (Quantenphysik), auch G0W0
 im Bereich der Bibliografie eine gängige Abk. für "Gesammelte Werke" eines Autors
 VEB Graphische Werkstätten Leipzig, eine Großdruckerei in der DDR
 Guinea-Bissau (nach ISO 3166), ein afrikanischer Staat
 Kuban Airlines (IATA-Code), russische Fluggesellschaft
 Golden West Airlines (IATA-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

GW steht auf Kfz-Kennzeichen für:
 Deutschland: Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Hansestadt Greifswald
 Großbritannien: Brighton

gw steht für:
 .gw, die Top-Level-Domain von Guinea-Bissau
 Abkürzung für Good Work, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)

Abkürzung